Сокращение SSTV может означать:
 Телевидение с медленной развёрткой ()
 SS Totenkopf Verbände — формирование СС, ответственное за управление концентрациоными лагерями
 Sukabumi Siar Televisi — индонезийская телекомпания